Miejscowości w USA:
 Duanesburg – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schenectady
 Duanesburg – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schenectady
Gminy w USA:
 Duanesburg (ang. Duanesburg Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schenectady